Акдар'я́ (з тюрк. біла річка) — назва річок у Середній Азії.
 Акдар'я — ліва притока Кашкадар'ї
 Акдар'я — рукав Амудар'ї
 Акдар'я — рукав Зеравшану
 Акдар'я — міське селище в Самаркандській області Узбекистану

Див. також 
 Акдар'їнський район